Пятницкий сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Пятницкий сельсовет — в Измалковском районе Липецкой области.
 Пятницкий сельсовет — в Краснинском районе Липецкой области.
 Пятницкий сельсовет — в Солнечногорском районе Московской области (1929—1939, 1960—1994)